Рицинский реликтовый национальный парк — охраняемая территория в Гудаутском районе Абхазии. Создан для защиты горного озера Рица, а также флоры и фауны в окружающем горном регионе.

История 
Основан 17 октября 1996 года на базе одноимённого заповедника, созданного в 1930 году. Предназначен для охраны уникальных природных ландшафтов, характеризуемых большим перепадом высот (от 100 до 3256 м).

География 

Расположен в горной части Абхазии на южном склоне Большого Кавказа, охватывает территорию от долины Геги до долины Пщица. Перепады высот от 100 до 3256 м (вплоть до горы Агепста) создают условия для разнообразия растительного и животного мира. Крупнейшим озером в заповеднике является Рица; также выделяются озёра Малая Рица и Голубое. Здесь есть несколько водопадов, самый известный — Гегский водопад высотой 70 метров.

Флора 
На охраняемой территории  произрастают много вечнозеленых самшитовых (Buxus colchica) рощ, пихты Нордмана (Abies nordmanniana), достигающие высоты более 70 метров, и тис ягодный (Taxus baccata). Существует множество редких эндемичных образцов, таких как Lilium kesselringianum, Primula farinosa  и другие, в том числе широко распространенный в заповеднике колокольчик (Campanula), также называемый царицей абхазской флоры.

Фауна 
Млекопитающие представлены кавказским благородным оленем (Cervus elaphus maral), кубанским туром (Capra caucasica), рупикапрой, косулями, кабанами, кавказским лесным котом (Felis silvestris caucasica), каменной куницей и диким кроликом.

В 1980-1983 годах в заповеднике было зарегистрировано 110 видов птиц из 15 отрядов. При этом беркут, белоголовый сил, сапсан, кавказский тетерев и краснобрюхая горихвостка были занесены в Красные книги СССР и Грузинской ССР.

Есть также редкие виды земноводных и пресмыкающихся: кавказская крестовка (Pelodytes caucasicus), кавказская жаба (Bufo verrucosissimus), эндемичный малоазиатский тритон (Ommatotriton vittatus) и более обыкновенная кавказская гадюка (Vipera kaznakovi).

См. также 
 Рица
 Малая Рица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Рицинского реликтового национального парка

География Абхазии
Национальные парки Грузии
Заповедники СССР